województwo lubelskie – województwo w latach 1474–1795
 województwo lubelskie – województwo w roku 1793
 województwo lubelskie – województwo w latach 1816–1837
 województwo lubelskie (1863) – województwo w powstaniu styczniowym
 województwo lubelskie – województwo w latach 1919–1939
 województwo lubelskie – województwo w latach 1945–1975
 województwo lubelskie – województwo w latach 1975–1998
 województwo lubelskie – województwo od 1999